Canvas est le mot en anglais pour « canevas ».

Sciences

Technologie 
 Canvas est un terme informatique désignant l'objet d'affichage (généralement, l'écran) ; ce terme est utilisé dans certains langages de programmation orientée objet (dont le Java ou le Python) pour désigner la partie qui doit afficher les objets ;
 Canvas est un logiciel de dessin ;
 Canvas est une balise HTML faisant partie de la spécification HTML5.

Médias 
 Canvas est une chaîne de télévision publique culturelle et sportive belge de la Communauté flamande de Belgique diffusée en horaire partagé sur le deuxième canal de télévision (VRT 2) du groupe public Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT).

Arts

Musique 
 Canvas est une chanson d'Imogen Heap.

Cinéma 
 Canvas est un film de 1992 réalisé par Alain Zaloum.

Vidéoludique 
 Canvas est une franchise japonaise de romans vidéoludiques érotiques développés par FC01 (équipe de son éditeur, F&C Co.,Ltd.), déclinés en plusieurs versions et pour certains, également adaptés sur d'autres média :
 , le jeu original sorti sur PC en 2000 ;
 NAKED BLUE Canvas Wallpaper Collection, extension du jeu avec fan disc vendue en 2001 sur le marché du Comiket ;
 , version WinDVD sortie en 2001 ;
 , adaptation en deux OVA de 2001 et 2002.
 , titré différemment selon la version ;
  pour la version PC sortie en 2004 ;
 , adaptation en bande dessinée d'un unique volume sortie en 2004.
 , extension et présuite téléchargeable sortie en 2007.
  pour la version PlayStation 2 sortie en 2006 ;
 Canvas 2: Niji Iro no Sketch, adaptation en bande dessinée de quatre volumes sortie entre 2005 et 2006 ;
 Canvas 2: Niji Iro no Sketch, adaptation en série animée de vingt-quatre épisodes sortie entre 2005 et 2006.
  pour la version WinDVD sortie en 2006 ;
 , titré différemment selon la version ;
  pour la version PC sortie en 2009 ;
 , extension et suite avec fan disc vendue en 2009 sur le marché du Comiket 77 ;
 , extension et suite dérivée centrée sur l'un des personnages du jeu (Nanami Chigusa) avec fan disc, vendue en 2010 ;
 , extension et correctif téléchargeable (pour le jeu original) sorti en 2010.
  pour la version PlayStation 2 sortie en 2009 ;
  pour la version portable sur PlayStation Portable sortie en 2010.
 , titré différemment selon la version :
  pour la version PC sortie en 2011 ;
 Achrome Étude: Canvas 4, adaptation en bande dessinée prépubliée dans le magazine Champion Red Ichigo entre 2010 et 2011.
  pour la version portable sur PlayStation Portable sortie en 2011.

Sigles 
 Le CANVAS (de l'anglais Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, « Centre pour l’action et les stratégies non-violentes appliquées »), centre de formation aux méthodes d’action non-violentes fondé par les membres du mouvement serbe Otpor (Отпор) et formant des révolutionnaires du monde entier.

Voir aussi
 
 Canva
 Kanva